Budabrug (Neder-Over-Heembeek)
Budabrug (Kortrijk)